Bozsó József (1960) tollaslabdázó
 Bozsó József (1966) színész